Бабинецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Бабинецька сільська рада — Вінницька область, Погребищенський район
 Бабинецька сільська рада — Тернопільська область, Борщівський район

Див.також 
 Бабинецька селищна рада